Eterotopia – presenza di un tessuto o di un organo in posizione anomala
Eterotopia – concetto filosofico introdotto da Michel Foucault